Contea di Gallatin o Gallatin County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Gallatin – Illinois
 Contea di Gallatin – Kentucky
 Contea di Gallatin – Montana